Els Comitès de Treballadors no s'han de confondre amb els Col·lectius de Treballadors tot i que uns i altres utilitzéssin les mateixes sigles: CCTT. Els Col·lectius van ser un sindicat amb una certa implantació arreu del territori, que es van crear el 1977 i van existir fins a fusionar-se, a principis dels anys 80, amb altres sindicats i formar la posterior Confederació Sindical de Treballadors de Catalunya (CSTC). Els Comitès de Treballadors, en canvi, va ser format per un nucli reduït de persones que al voltant dels anys 90 es van agrupar per a esperonar a diferents sindicats i col·lectius d'empresa dispersos per tal que entressin en contacte i en pogués sorgir un treball conjunt, que podia ser de simple col·laboració o fusió. El punt en comú de tots aquests sindicats i grups és que tots ells tenien una mateixa línia de sindicalisme combatiu de classe i que podien compartir la idea d'un sindicalisme nacional català. Per a fer-ho possible, els Comitès de Treballadors també van disposar d'una revista, Sindicat Nacional, a través de la qual intentava aportar elements d'estudi i anàlisi de la problemàtica sindical i en vistes de convergir cap a un sindicalisme nacional català. De fet, de resultes dels múltiples contactes i trobades en va acabar sorgint una coordinadora que va organitzar diferents activitats unitàries de tots els grups participants: la Coordinadora Unitària Sindical de Catalunya (CUSC). Alguns dels grups participants també van acabar unint-se, com és el cas del COP Roca, que va integrar-se a la FTC; i aquesta, la FTC, va acabar integrant-se a la Intersindical Alternativa de Catalunya (IAC). Les organitzacions que van ser convocades per la coordinadora CUSC són els sindicats següents (alguns d'àmbit general, altres d'àmbit d'empresa): SU, IAC, COS, FTC, CSA-BS, CTA, SUF, COP Roca, COP Delphi, Ràdium, CADCI, FEC, UPC, SUF, CSA-Banc Sabadell. Alguns dels membres dels Comitès de Treballadors es van acabar integrant o donant suport a la Coordinadora Obrera Sindical (COS) com a principal manifestació orgànica del sindicalisme d'alliberament nacional.

Referències 

Sindicats de Catalunya